MOF est un sigle signifiant : 
 Meilleur ouvrier de France, examen quadriennal destiné à promouvoir l'excellence dans de nombreuses catégories professionnelles (les plus connues sont les métiers de bouches) ;
 Méthodes d'Observation de la Fertilité : méthodes qui permettent aux femmes de suivre leur cycle menstruel et en particulier les jours fertiles et infertiles, à des fins de soin, de contraception, ou pour favoriser une conception ;
 Meta-Object Facility en génie logiciel ;
Metal–Organic Framework en Chimie de coordination ;
 , chez Microsoft ;
 , syndrome de défaillance multiviscérale.

Notes